

Nom communs 
 Le watt est une unité de mesure de puissance.

Patronyme

Télévision 

 Watts est une émission diffusée sur Eurosport.

Toponymie 

 Watts, une ville située dans l’Oklahoma ;
 Watts, un quartier de Los Angeles.

Patronyme anglais
Homonymie de toponyme